Сету́бал (; , Ситу́бал) — португальська власна назва.

Топоніми

Сетубал  — місто
 Сетубал (округ)
 Сетубальська діоцезія